Ehsan eller Ihsan (arabiska: إحسان) är ett mansnamn som bland annat kan syfta på följande personer:

 Ihsan Nurî Pasha (1893–1976), kurdisk soldat och politiker
 İhsan Sabri Çağlayangil (1908–1993), turkisk politiker
 İhsan Ketin (1914–1995), turkisk vetenskapsman
 İhsan Doğramacı (1915–2010), turkisk akademiker
 Ihsan Abd al-Quddus (1919–1990), egyptisk författare och journalist
 Ehsan Yarshater (född 1920), iransk historiker
 İhsan Saraçlar (1928–2008), turkisk politiker
 Ihsan Ali Al-Shehbaz (född 1939), irakisk-amerikansk botanist
 Ehsan ul Haq (född 1949), pakistansk general
 Ehsan Aman (född 1959), afghansk sångare
 İhsan Oktay Anar (född 1960), turkisk författare
 İhsan Burak Özsaraç (född 1979), turkisk fotbollsspelare
 Ehsan Noroozi (född 1981), svensk programledare i radio
 Ehsan Fadakar (född 1982), svensk journalist
 Ehsan Hadadi (born 1985), iransk diskuskastare
 Ehsan Lashgari (född 1985), iransk brottare
 Ehsan Hajsafi (född 1990), iransk fotbollsspelare

Mansnamn